5150 puede referirse a:

 5150 (álbum) (1986), el séptimo álbum de estudio del grupo de hard rock Van Halen.
 5150: Home 4 tha Sick, el EP debut del rapero estadounidense Eazy-E.
 «5-1-5-0», una canción de Dierks Bentley del álbum Home.
 IBM PC (modelo 5150).
 Dell Inspiron 5150.
 5150 (retención psiquiátrica involuntaria), una sección del Código de Bienestar e Instituciones de California.
 El amplificador Peavey 5150, modelo de la firma de Eddie Van Halen.
 «5150» (canción de Machine Gun Kelly), de su álbum mainstream sellout.